La Coupe de la Fédération 1979 est la  du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La compétition, qui s'est tenue à Madrid du  au , a vu les États-Unis s'imposer en finale face à l'Australie (trois points à zéro).

Organisation 
Cette  de la Coupe de la Fédération réunit 32 équipes qui s'affrontent par élimination directe en cinq tours, sur sept jours.

Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.

Résultats

Tableau final

Premier tour

Deuxième tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis 1979
 Fed Cup
 Saison 1979 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel de la Fed Cup
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979
Coupe de la Federation
Compétition de tennis à Madrid
Federation, Coupe de la
Sport en Espagne en 1979
Sport en avril 1979
Tennis en mai 1979